The Oxford ist der Name folgender im NRHP eingetragenen Bauwerke:

 The Oxford (Indiana), NRHP-Nr. 83000081
 The Oxford (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001483

Siehe auch:
 Oxford Historic District